Acid est un mot anglais qu signifie acide.

Sigle 
ACID peut désigner :
 Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, une association de cinéastes défendant le cinéma indépendant.

Nom 
Acid peut désigner :
 Acid,  film russe de Alexandre Gortchiline (2018) ;
 Acid, jeu vidéo sorti en 1999 sur PlayStation.

Voir aussi 

informatique
 Acid1, Acid2 et Acid3, tests de rendu pour les navigateurs web
 ACID Pro, logiciel de traitement audio (Sony)
 Propriétés ACID, propriétés relatives à un système de transactions
 Acid Cryptofiler, un logiciel cryptographique de la défense française

musique
 Acid house, genre de house
 Acid jazz, genre de jazz
 Acid rock, genre de rock psychédélique
 Acid techno, acid trance, acid breaks et acidcore, genres de techno

art
 ACiD Productions où (ACiD signifie ANSI Creators in Demand), groupe artistique et numérique underground fondé en 1990